GelenkTriebWagen, een type treinstel van de Zwitserse fabrikant Stadler Rail.
 Gelderse Tramwegen, een voormalig Nederlands vervoerbedrijf